El nombre de Blas Pérez puede hacer referencia a:

 Blas Pérez, religioso español que alcanzó la dignidad eclesiástica de obispo de Segovia a finales del siglo XIII.
 Blas Pérez (n. 1981), futbolista panameño del FC Dallas de la Major League Soccer y de la Selección de Panamá.
 Blas Pérez González (1898-1978), jurista, catedrático de universidad y político español.